

Geografia

Germania 
 Vogelsang – comune del circondario dell'Oder-Spree (Brandeburgo)
 Vogelsang – frazione della città di Zehdenick nel circondario rurale dell'Oberhavel (Brandeburgo)
 Vogelsang – frazione del comune di Neuburg nel circondario rurale del Meclemburgo Nordoccidentale (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Vogelsang, ex centro educativo per futuri leader della Germania nazista.

Altro 
 Karl von Vogelsang (1818-1890) – giornalista tedesco